Le Gros Caillou  ist der Name von

 Le Gros Caillou (Vendegies-sur-Écaillon) nordwestlich des Weilers Vendegies-sur-Écaillon westlich von Maubeuge im Département Nord unweit der Grenze zu Belgien, in Frankreich.
 Le Gros Caillou (Croix-Rousse), Wahrzeichen des Bezirks Croix-Rousse in Lyon
 Le Gros Caillou (Oisy-le-Verger)

 Quartier du Gros-Caillou, Stadtbezirk in Paris